Пісенний конкурс Євробачення 1993 став 38-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 15 травня 1993 року на Ґрін-Ґленс-Арені в місті Мілстріт, Ірландія.

У конкурсі відбулися значні зміни, 3 нових учасники приєдналися до шоу. Три колишні югославські республіки проголосили свою незалежність — Боснія і Герцоговина, Хорватія й Словенія, і число учасників підстрибнуло до 25. Листівки демонстрували представника кожної із країн на тлі найкрасивіших місць Ірландії, які вони відвідали під час Євро-тижня.

Цього року організатор конкурсу став переможцем у п'ятий раз із піснею «In your eyes», виконаною Ніам Кавана і її вокаліста

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

Травень 1993
1993 у телебаченні
1993 у Європі
Музика Ірландії
Корк (графство)